Aljaž Bedene era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Julian Reister ha battuto in finale Pablo Cuevas 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Dušan Lajović (primo turno)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)

  Malek Jaziri (secondo turno)
  Julian Reister (Campione)
  Daniel Evans (primo turno)
  Potito Starace (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Roma Open 2014